Davisov pokal 1977 je bil šestinšestdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Vzhodni del

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Evropski del

Cona A

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Cona B

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Glavni žreb

Finale

Mednarodni del

Prvi krog

Finale

1977 v športu
1977